Северный австралийский дрозд () — вид птиц из рода австралийские дрозды семейства австралийские зарянки.

Распространены в северной части Австралии. Был обнаружено, что генетически представители вида отличны от Drymodes beccarii, с которым они рассматривались как конспецифичные.

В 1914 году Грегори Мэтьюсом был описан мнимый подвид D. s. colcloughi. Он якобы был выделен на основании собранных в Северной территории образцов, однако больше таких находок с тех пор не было и существовал ли этот подвид в реальности неизвестно (даже если да, то сегодня он, наверняка, вымер) и статус его неясен.

МСОП виду присвоен статус LC.

Примечания 

Австралийские зарянки
Таксоны, описанные Джоном Гульдом